4-я воздушная Краснознамённая армия (4 ВА) — оперативное объединение ВВС в составе ВС СССР и Российской Федерации.

Наименование 
 ВВС Южного фронта;
 4-я воздушная армия (с 22.05.1942 г.);
 37-я воздушная армия (с 10.01.1949 г.);
 ВВС Северной группы войск (с июля 1964 года);
 Краснознамённые ВВС Северной группы войск (с 22.02.1968 г.);
 4-я воздушная Краснознамённая армия (с 4 апреля 1968 года);
 4-я воздушная Краснознамённая армия ВГК (с 29 февраля 1980 года);
 4-я воздушная Краснознамённая армия (с 10.1992 года);
 4-я Краснознамённая армия ВВС и ПВО (с 1 июня 1998 года);
 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО. (с 7 мая 2009 года);
 4-я Краснознамённая армия ВВС и ПВО (с 1 августа 2015 года).
 Войсковая часть (полевая почта) 21206;
 Войсковая часть (полевая почта) 18350 (с февраля 1949 года);
 Войсковая часть (полевая почта) 40911 (с октября 1992 года).

История 
Опыт боевых действий в начале 1942 года показал, что распыление авиации по общевойсковым армиям затрудняло управление, концентрацию сил на главном направлении и быстрый манёвр авиации по фронту, что снижало её боевые возможности. В мае 1942 года авиация фронтов была объединена в воздушные армии. Приказом народного Комиссара Обороны от 7 мая 1942 года № 0085 "В целях наращивания ударной авиации и успешного применения массированных авиаударов, объединить авиационные силы Южного фронта в единую воздушную армию, присвоив ей наименование «4-й Воздушной армии». 22 мая 1942 года формирование 4-й Воздушной армии было завершено. Первым командующим армией был назначен генерал К. А. Вершинин.

1 июня 1998 года была переформирована в 4-ю Краснознамённую армию ВВС и ПВО.

Великая Отечественная война 

В составе Южного, с 28 июля 1942 года Северо-Кавказского, с 1 сентября 1942 года Закавказского, с 24 января 1943 Северо-Кавказского фронта участвовала в оборонительных операциях в Донбассе и на Дону, в Битве за Кавказ, Керченско-Эльтигенской десантной операции и в воздушных сражениях на Кубани. Весной 1944 года армия поддерживала войска Приморской армии в ходе освобождения Крыма. С лета 1944 года до мая 1945 входила в состав 2-го Белорусского фронта. Участвовала в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

Всего за годы войны 4 ВА совершила свыше 300 тысяч самолёто-вылетов. За боевые отличия 17 частей и соединений преобразованы в гвардейские, 76 награждены орденами, 46 удостоены почётных наименований. Свыше 41 000 воинов армии награждены орденами и медалями, 277 лётчикам и штурманам присвоено звание Героя Советского Союза, а Д. Б. Глинка, А. Н. Ефимов, П. М. Камозин и А. И. Покрышкин удостоены этого звания дважды (третьей медали «Золотая Звезда» А. И. Покрышкин был удостоен, находясь во 2 ВА).

Подчинение 
 22.05.1942 — Южный фронт
 28.07.1942 — Северо-Кавказский фронт
 1.09.1942 — Закавказский фронт
 24.01.1943 — Северо-Кавказский фронт
 с лета 1944 — 2-й Белорусский фронт (до конца войны)

Участие в операциях и битвах 
 Харьковская операция — с 22 мая 1942 года по 29 мая 1942 года.
 Ворошиловградско-Шахтинская оборонительная операция (07.07 — 24.07.1942 г.) — в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции;
 Тихорецко-Ставропольская оборонительная операция (25.07 — 05.08.1942 г.) в ходе Северо-Кавказской оборонительной операции;
 Моздок-Малгобекская операция (01.09 — 28.09.1942 г.) в ходе Северо-Кавказской оборонительной операции;
 Нальчикско-Орджоникидзевская операция (25.10 — 12.11.1942 г.) в ходе Северо-Кавказской оборонительной операции;
 Моздок-Ставропольская наступательная операция (01.01 — 24.01.1943 г.) в ходе Северо-Кавказской наступательной операции (операция «Дон»);
 Тихорецко-Ейская наступательная операция (24.01 — 04.02.1943 г) в ходе Северо-Кавказской наступательной операции (операция «Дон»);
 Краснодарская наступательная операция (09.02 — 16.03.1943 г.) в ходе Северо-Кавказской наступательной операции (операция «Дон»).

Послевоенные годы 
После Великой Отечественной войны армия базировалась в Польской народной республике и несколько раз меняла свое наименование:

 до 10 января 1949 года именовалась 4-й воздушной армией.
 с 10 января 1949 года по июль 1964 года именовалась 37-й воздушной армией.
 с июля 1964 года по 4 апреля 1968 года именовалась Военно-воздушные силы Северной Группы Войск.
 После награждения 22 февраля 1968 года указом Президиума Верховного Совета СССР  орденом Красного Знамени к названию Армии добавилось звание Краснознаменная - Краснознаменные Военно-воздушные силы Северной Группы Войск. 
 4 апреля 1968 года был восстановлен номер, который армия имела в годы ВОВ. Она стала именоваться 4-й Краснознамённой воздушной армией.
 29 февраля 1980 года по 12 октября 1989 года Армия подчинялась ставке Верховного Главнокомандования и носила наименование 4-й Краснознамённая воздушная армия ВГК.
 с 12 октября 1989 года армия вернулась в подчинение Северной Группы Войск и стала именоваться 4-й Краснознамённой воздушной армией СГВ

Постсоветская эпоха 
22 августа 1992 года управление 4-й Краснознамённой ВА (ВГК) передислоцировано в город Ростов-на-Дону, армия была выведения из подчинения ВГК. 16 июня 1997 года Президент РФ подписал указ «О первоочерёдных мерах по реформированию Вооружённых Сил РФ и совершенствованию их структуры». Согласно данному указу на базе 4-й воздушной Краснознамённой армии и 12-го отдельного корпуса ПВО 1 июня 1998 года была сформирована 4-я Краснознамённая армия ВВС и ПВО.

Командный состав

Командующие армией.  

 7.05.1942 — генерал-майор авиации К. А. Вершинин
 8.09.1942 — генерал-майор авиации Н. Ф. Науменко
 1.05.1943 — ,  авиации К. А. Вершинин (до конца войны)
 05.1946 — 09.1948 — генерал-лейтенант авиации В. В. Степичев
 07.1950 — 01.1953 — генерал-майор авиации Д. Я. Слобожан
 07.1979 — 10.1985 — генерал-майор авиации, с 01.11.1980 генерал-лейтенант авиации Д. В. Бобров
?- 03.1992 - генерал-майор авиации В. Е. Огнев
 03.1992 - 11.1993 - генерал-лейтенант авиации А.И. Басов
 11.1993 - 04.1998 — генерал-лейтенант авиации В. С. Михайлов

Начальники штаба 
 7.05.1942 — генерал-майор авиации,  А. З. Устинов
 11.07.1944 — генерал-майор авиации А. Н. Алексеев (до конца войны)

Заместители командующего по политчасти 
 7.05.1942 — дивизионный комиссар,  В. И. Алексеев
 14.04.1943 — генерал-майор,  авиации Ф. Ф. Веров (до конца войны)

Состав

22 мая 1942 года 
 216-я истребительная авиационная дивизия
 217-я истребительная авиационная дивизия
 229-я истребительная авиационная дивизия
 230-я штурмовая авиационная дивизия
 218-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия
 219-я бомбардировочная авиационная дивизия
 8-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 семь смешанных авиаполков

19 апреля 1943 года 
 Отдельный авиационный отряд 4-й воздушной армии — в составе Действующей армии: с 19 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года

9 мая 1945 года 
Состав армии:
 5-й бомбардировочный авиационный Люблинский Краснознамённый корпус
 132-я бомбардировочная авиационная Севастопольская дивизия
 63-й бомбардировочный авиационный Керченский Краснознамённый полк
 244-й бомбардировочный авиационный Алленштайнский полк
 277-й бомбардировочный авиационный Млавский Краснознамённый полк
 327-я бомбардировочная авиационная Гданьская дивизия (с 8.12.1944 года)
 408-й бомбардировочный авиационный Алленштайнский Краснознамённый полк
 640-й бомбардировочный авиационный Млавский ордена Суворова полк
 970-й бомбардировочный авиационный Городище-Сталинградский ордена Кутузова полк
 420-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 291-я отдельная рота связи
 31-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 2701-я военно-почтовая станция
 4-й штурмовой авиационный корпус
 196-я штурмовая авиационная Жлобинская Краснознамённая дивизия
 657-й штурмовой авиационный Гдынский ордена Суворова полк
 946-й штурмовой авиационный Брестский полк (189-й гвардейский штурмовой авиационный Брестский ордена Суворова полк (из состава 231-й штурмовой авиационной дивизии)
 199-я штурмовая авиационная Слонимская Краснознамённая дивизия (с июля 1944 г.)
 136-й штурмовой авиационный Новогеоргиевский ордена Суворова полк (с июля 1944 г.)
 569-й штурмовой авиационный Осовецкий Краснознамённый, ордена Суворова полк (с июля 1944 г.)
 783-й штурмовой авиационный Танненбергский Краснознамённый полк (с июля 1944 г.)
 724-й штурмовой авиационный Радомский Краснознамённый полк (возможно входил в состав дивизии, нет точных данных, возможно, что входил в состав 300-й шад)
 456-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 210-я отдельная рота связи
 288-я отдельная рота связи
 38-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 2682 военно-почтовая станция
 8-й истребительный авиационный Бобруйский Краснознамённый корпус
 215-я истребительная авиационная Танненбергская Краснознамённая дивизия (расформирована в декабре 1945 года)
 156-й истребительный авиационный Эльбингский ордена Суворова полк
 246-й истребительный авиационный полк
 263-й истребительный авиационный Померанский ордена Суворова полк
 283-й истребительный авиационный Выборгский ордена Кутузова полк
 813-й истребительный авиационный Осовецкий Краснознамённый полк
 323-я истребительная авиационная Барановичская Краснознамённая дивизия
 269-й истребительный авиационный Алленштайнский Краснознамённый полк (по март 1947 года, расформирован)
 484-й истребительный авиационный Брестский Краснознамённый полк
 412-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 281-я отдельная рота связи
 2668-я военно-почтовая станция
 230-я штурмовая авиационная Кубанская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 233-я штурмовая авиационная Ярцевская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 260-я штурмовая авиационная Свирская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 332-я штурмовая авиационная Витебская Краснознамённая дивизия
 229-я истребительная авиационная Таманская Краснознамённая дивизия
 269-я истребительная авиационная Новгородская Краснознамённая дивизия
 309-я истребительная авиационная Смоленская Краснознамённая дивизия
 329-я истребительная авиационная Керченская Краснознамённая дивизия
 325-я бомбардировочная авиационная Осовецкая Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 47-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Борисовский Краснознамённый, ордена Суворова полк
 164-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Керченский Краснознамённый полк
 204-й корректировочный разведывательный авиационный Свирский ордена Суворова полк
 209-й корректировочный разведывательный авиационный Краснознамённый полк
 213-й санитарный авиационный полк
 184-й отдельный авиационный Ломжинский Краснознамённый полк связи
 844-й отдельный транспортный авиационный Краснознамённый полк
 69-й отдельный авиационный Ломжинский ордена Кутузова полк Гражданского воздушного флота
 Отдельный авиационный отряд 4-й воздушной армии — в составе Действующей армии: с 19 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года

Награды 
 Указом Президиума Верховного совета СССР от 22.02.1968 г. за большие заслуги, проявленные в боях по защите Советской Родины, 4-я воздушная армия была награждена орденом Красного Знамени.

Память 
 В городе Симферополе установлена мемориальная плита.
 Имя армии присвоено Неклиновской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой. Полное наименование школы — Государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области «Неклиновская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. 4-ой Краснознаменной Воздушной Армии».

Примечания

Ссылки 

 65-летие 4-й Краснознамённой Армии ВВС и ПВО, г. Ростов-на-Дону, 25-26 мая 2007 г.
 Состав 4-й ВА в 1992 году

Воздушные армии СССР во время Великой Отечественной войны
Воздушные армии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1998 году
Участники Краснодарской наступательной операции
Южный фронт (Великая Отечественная война)
Северо-Кавказский фронт